Copa Rodrigues Alves 1922 - mecz towarzyski o puchar Rodrigues Alves odbył się po raz pierwszy w 1922 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Paragwaju i Brazylii.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Rodrigues Alves 1922 został zespół Brazylii.

1922 w Ameryce Południowej
1922 w piłce nożnej
Copa Rodrigues Alves